(signifiant « face cornue de la région sauvage de Bisti/De-Na-Zin ») est un genre de Ceratopsia Chasmosaurinae provenant d'affleurements de la formation de Kirtland d'âge campanien, trouvée dans la région sauvage de Bisti/De-Na-Zin, dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le type et la seule espèce est , connu à partir d'un crâne presque complet.

Découverte et dénomination 

Le spécimen holotype de Bisticeratops, NMMNH P-50000, a été découvert en 1975 dans des couches de la formation de Kirtland (membre de Farmington) dans la région de Bisti/De-Na-Zin Wilderness du bassin de San Juan, au nord-ouest du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, qui date de l'âge Campanien tardif de la période du Crétacé tardif (ou supérieur). Le spécimen consiste en un crâne presque complet, auquel il manque le pariétal, le squamosal gauche, les cornes postorbitales (seul le moulage de la corne postorbitale droite est conservé), le jugal gauche, le quadrate gauche, le prédentaire et les deux dentaires.

Le spécimen holotype était initialement considéré comme un spécimen de Pentaceratops, bien qu'il soit deux millions d'années plus jeune que les autres spécimens de ce genre. Lorsque la description de Sierraceratops a été initialement publiée en ligne en 2021, le nom « Basticeratops froeseorum » a été divulgué dans un cladogramme, mais a été supprimé lors de la publication physique au début de 2022. Bisticeratops froeseorum a été formellement décrit par S.G. Dalman  dans un article séparé publié la même année.

Le nom générique, « Bisticeratops », combine « Bisti », une référence à l'endroit où l'holotype a été découvert, avec le grec keras (signifiant « corne »), et ops (signifiant « visage »). Le nom spécifique rend hommage à Edgar Froese, le fondateur du groupe Tangerine Dream, et à son fils Jérôme, ancien membre de Tangerine Dream et fondateur du groupe Loom. On dit que leur musique a « traversé les années » et a inspiré la description.

Classification 
En utilisant les mêmes analyses phylogénétiques que celles utilisées pour trouver la position de Sierraceratops, Dalman  (2022) ont retrouvé Bisticeratops comme taxon frère d'un Ceratopsia sans nom de la Formation d'Almond.

Paléobiologie 
L'holotype conserve des marques de morsures de Tyrannosauridae, dont certaines montrent des signes de guérison.

Paléoenvironnement 
Les restes fossiles de Bisticeratops ont été récupérés dans le membre Farmington de la formation de Kirtland. Cette zone représente le produit de boues alluviales et de dépôts de sable sur berge provenant des nombreux canaux drainant la plaine côtière qui existaient sur le littoral intérieur de l'Amérique du Nord à la fin du Crétacé. Aucun autre dinosaure n'a été décrit dans le membre de Farmington, mais les taxons des autres sous-unités comprennent des hadrosaures Kritosaurini et Lambeosaurinae, des Ankylosauridae, des Ceratopsidae Chasmosaurinae, des Pachycephalosauridae, des Dromaeosauridae, un Ornithomimidae indéterminé, des Tyrannosauroïdae, des Azhdarchidae, des Crurotarsi, des tortues et des poissons cartilagineux et poissons osseux des membres De-Na-Zin et Hunter Wash.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie aux États-Unis